

Geografia 
Luzi – fiume del Sudafrica

Persone
 Carlo Luzi – politico italiano.
 Enrico Luzi (anche Enrico Luzzi) – attore e doppiatore italiano.
 Filippo Luzi (anche Filippo Luti, Filippo Luzzi) – pittore italiano.
 Georgia Luzi – conduttrice televisiva italiana.
 Giulia Luzi – attrice e doppiatrice italiana.
 Luzio Luzi – pittore italiano.
 Maria Pia Luzi – attrice italiana.
 Mario Luzi – poeta italiano.
 Orazio Luzi – giureconsulto e religioso. 
 Patrice Luzi – calciatore francese.
 Romualdo Luzi – storico italiano.
 Sergio Luzi – doppiatore italiano.
 Teo Luzi – generale italiano.

Altro
 Stadio Carlo Angelo Luzi – stadio di calcio di Gualdo Tadino
 Premio internazionale Mario Luzi – premio letterario

Pagine correlate
Luzio
Luti
Luci
Lucio